Santa Inês pode ser:

 Santa Inês, mártir católica

Municípios
 Santa Inês (Bahia)
 Santa Inês (Maranhão)
 Santa Inês (Paraíba)
 Santa Inês (Paraná)

Bairros
 Santa Inês (Barra Mansa)
 Santa Inês (Belo Horizonte)
 Santa Inês (Macapá)
 Santa Inez (Volta Redonda)
 Santa Inês (Coronel Fabriciano)
 Santa Inês (São Luiz Gonzaga)

Outros
 Santa Inês (raça ovina)
 Santa Inês (terra indígena macuxi)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos